Тирольцы — этническая группа в провинции Больцано на северо-востоке Италии.

Большинство тирольцев считают себя немцами. В разговорной речи используют
австро-баварский диалект немецкого языка (южнотирольский вариант немецкого языка).
Немалая часть тирольцев также владеет и итальянским языком.

Согласно переписи 2011 года численность немецкоговорящих граждан в провинции Больцано составила 354,5 тысяч человек.

Религия 
Исповедуют католицизм. Имеется незначительное число протестантов.

Культура 
Материальная культура тирольцев близка к горным австрийцам.

Народы Европы
Германцы